Kocadere (en turc : très grande rivière) est le nom de plusieurs cours d'eau de Turquie parfois seulement d'une partie de celui-ci lorsqu'il change de nom au long de son parcours, c'est aussi le nom de plusieurs villages :

Villages 
  village du district d'Denizli dans la province de même nom.
  village du district d'Eceabat dans la province de Çanakkale.

Hydronymes 
 Kocadere dans la province de Tekirdağ barrée par le barrage de Çokal se jette dans la mer Égée dans le district de Gelibolu de la province de Çanakkale
 Kocadere dans la province d'Eskişehir barrée par le barrage de Kuzfındık sous affluent de la rivière Porsuk Çayı un des principaux affluents du fleuve Sakarya qui se jette en mer Noire
 Kocadere dans la province de Muğla barrée par le barrage de Mumcular se jette dans mer Égée dans le golfe de Güllük (Güllük Körfezi)
 Kocadere dans la province de Kırklareli barrée par le barrage d'Armağan se jette en mer Noire, change de nom à plusieurs reprises et fait la frontière entre la Turquie et la Bulgarie.
 Kocadere dans la province d'Edirne barrée par le barrage de Boztepe. La rivière se perd dans les canaux qui rejoignent le fleuve Meriç (Maritsa ou  Évros) près de son embouchure en mer Égée.
 Kocadere dans la province d'Edirne barrée par le barrage de Kocadere. La rivière se perd dans les canaux qui rejoignent le fleuve Meriç.
 barrage de Kocadere barre la rivière Kocadere au nord est de Keşan 
 Kocadere Göleti est le nom du lac de retenue du barrage de Kocadere

Notes et références